Roland Berger (ondernemer), Duits ondernemer en oprichter van Roland Berger
 Roland Berger (bedrijf), internationaal opererend strategisch adviesbureau